Max Müller kan syfta på:

 Friedrich Max Müller (1823-1900), tysk språkforskare
 Max Müller (militär) (1808-1884), dansk militär